Fiction Factory — шотландская группа новой волны из города Перт, образовавшаяся в 1983 году. Их дебютный сингл «(Feels Like) Heaven» вошёл в топ-10 чарта синглов Великобритании.

История группы 
До возникновения Fiction Factory Кевин Патерсон (вокал), Эдди Джордан (клавишные), Грэнт Тейлор (труба) и Чик Медли (гитара) были участниками скинхед-ска-группы The Rude Boys (позже название было сокращено до The RB’s). По просьбе представителей звукозаписывающей фирмы Columbia Records была создана новая концертирующая группа, в которую кроме перечисленных музыкантов также вошли Грэм Макгрегор (бас-гитара) и бывший участник Simple Minds Майк Оглитри (ударные инструменты и перкуссия). Сингл «(Feels Like) Heaven» попал в топ-10 Великобритании, ФРГ и Швейцарии, а также стал хитом на нью-вейв-радиостанциях США и Филиппин.

В 1987 году, через два года после выхода второго альбома, коллектив прекратил существование. Паттерсон и Джордан объединились ненадолго в 2007 году и исполнили свой самый известный хит. Медли продолжил карьеру в группе этнической музыки Mouth Music .

Дискография

Студийные альбомы 
 Throw the Warped Wheel Out (1984)
 Another Story  (1985)

Синглы 
Из Throw the Warped Wheel Out
 "(Feels Like) Heaven" (1983) —  No. 6  
 "Ghost of Love" (1984) — UK No. 64
 "All or Nothing" (1984)
Из Another Story
 "Time Is Right" (1985)
 "Not The Only One" (1985)
 "No Time" (1985)

Примечания 

Музыкальные коллективы в стиле синти-поп из Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1983 году
Группы новой волны из Великобритании